Boali peut désigner :
 Boali, ville centrafricaine. S'y sont déroulés :
 le massacre de Boali, le ,
 le combat de Boali, le .
 Opération Boali, opération militaire française en Centrafrique.